Kawasaki může znamenat:

Sídla 
 Kawasaki (Kanagawa) – město v prefektuře Kanagawa
 Kawasaki (Fukuoka) – město v prefektuře Fukuoka
 Kawasaki (Mijagi) – město v prefektuře Mijagi
 Kawasaki (Iwate) – vesnice v prefektuře Iwate

Firmy 
 Kawasaki Heavy Industries – japonská firma vyrábějící dopravní a jiná strojírenská zařízení
 Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine – divize Kawasaki Heavy Industries zabývající se výrobou motocyklů, čtyřkolek a vodních skútrů (motocykly: Kawasaki EL 125 Eliminator, Kawasaki EL 250 Eliminator, Kawasaki ER-5, Kawasaki GPZ 1000, Kawasaki GPZ 500, Kawasaki GPZ 550, Kawasaki GPZ 900, Kawasaki GTR 1000, Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLR 650, Kawasaki 454 LTD, Kawasaki W650, Kawasaki W800, Kawasaki Zephyr 1100, Kawasaki Zephyr 550, Kawasaki Zephyr 750, Kawasaki ZL1000, Kawasaki ZL 600 Eliminator, Kawasaki ZR-7, Kawasaki ZRX 1100, Kawasaki ZRX 1200, Kawasaki ZXR 750, Kawasaki ZZR 1100, Kawasaki ZZR 1200
 Kawasaki Racing Team – závodní motocyklový tým reprezentující divizi Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine
 Kawasaki Shipbuilding Corporation – divize Kawasaki Heavy Industries zabývající se výrobou lodí
 Kawasaki Heavy Industries Rolling Stock Company – divize Kawasaki Heavy Industries zabývající se výrobou kolejových vozidel
 Kawasaki Aerospace Company – divize Kawasaki Heavy Industries zabývající se výrobou letadel (letouny: Kawasaki P-2J, Kawasaki Ki-10, Kawasaki Ki-100, Kawasaki Ki-102, Kawasaki Ki-32, Kawasaki Ki-45, Kawasaki Ki-48, Kawasaki Ki-61, Kawasaki C-2, Kawasaki P-1; vrtulníky: Kawasaki KH-4, MBB/Kawasaki BK 117)

Příjmení 
 Kawasaki (příjmení)

Další 
 Kawasakiho nemoc – onemocnění pojmenované po japonském lékaři Tomisaku Kawasakim.
 Kawasakiho růže – český film režiséra Jana Hřebejka z roku 2009, nazván podle autorské origami (papírové skládačky) Tošikazu Kawasakiho.

Externí odkazy